Bedali kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bedali (administrativ by i Indonesien, lat -7,85, long 112,69), Jawa Timur, 
 Desa Bedali (administrativ by i Indonesien, lat -7,97, long 112,13), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar